Oconto kan syfta på:

 Oconto, Nebraska
 Oconto, Wisconsin

Se även 
 Oconto County